Амстердам:

Фамилия 
 Амстердам, Абрам Вульфович (1907—1990) — советский литературовед.
 Амстердам, Абрам Исаевич (Авром-Меер Израилевич; 1872—1899) — один из основателей Бунда, социал-демократ.
 Амстердам, Саул Самуилович (Генрих Самуилович Амстердам-Генриховский; 1898—1937) — деятель польской компартии, член её политбюро.

Географические объекты

Населённые пункты 
 Амстердам — столица Королевства Нидерланды.
 Амстердам — деревня в Канаде, в провинции Саскачеван.
 Амстердам — город в США, штат Нью-Йорк.

Другое 
 
 Амстердам — вулкан в Индийском океане.
 Амстердам-Рейн-канал — канал в Нидерландах, связывающий город Амстердам с основным судоходным путём Рейна.
 «Амстердам Арена» — предыдущее название стадиона «Йохан Кройф Арена» в городе Амстердам, Нидерланды.

В искусстве 
 «Амстердам» — альбом группы «Крематорий».
 «Amsterdam» — песня Жака Бреля, впервые исполненная в 1964 году.
 «Амстердам» — песня, написанная Алексеем Романовым и Анной Плетнёвой.
 «Амстердам» — роман Иэна Макьюэна.
 «Амстердам» — американский фильм 2022 года режиссёра Дэвида Оуэна Расселла.

Другое 
 Амстердам — торговая марка пива.
 «Амстердам» — бывший футбольный клуб.
 «Амстердам» — торговое судно Голландской Ост-Индской компании.